Zamach na Jana Pawła II (1981)
 Zamach na Jana Pawła II (1982)